A 2013-as Dunlop MSA BTCC szezon az 56. szezonja a brit túraautó-bajnokságnak.

Csapatok és versenyzők 

Az indulók listája március 31-én vált véglegessé.

Változások a mezőnyben

Versenynaptár
A 2013-as BTCC versenynaptárat 2012. augusztus 29-én jelentették be.

A bajnokság állása

Azért nem jár több pont, ha valaki egynél több kört vezetett egy versenyen, hanem maga a tény számít, vagyis például öt körnél is egy pont jár.
Az első verseny pole-pozíciójáért egy pont jár.

Egyéni bajnokság

Konstruktőri bajnokság

Csapatverseny

Függetlenek egyéni versenye

Független csapatok versenye

Jack Sears Trophy

Források

Turaauto
Brit túraautó-bajnokság